Течалоте има више значења:

 Течалоте, Буенависта (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Течалоте (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику